Список танцевальных хитов № 1 1982 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1982 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.

Список синглов № 1 
 Данные взяты из книги: 
 Хит-парады также можно найти в архивах Billboard, официально размещённых компанией на Google Books: 1980—1984.

См. также 
 1982 год в музыке
 Лучшие синглы США 1982 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 1982 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1982 году

Примечания 

Чарты Billboard 1982 года
Списки танцевальных хитов Billboard
Списки хитов № 1 1982 года